Il singolare del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Patrick Rafter che ha battuto in finale Félix Mantilla 7–6(3), 6–2.

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (primo turno)
 Patrick Rafter (campione)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Greg Rusedski (semifinali)

 Assente
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Goran Ivanišević (primo turno)
 Félix Mantilla (finale)
 Jan Siemerink (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1998
ATP Tour 1998